Wurffbain oder Wurfbain ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Wurffbain (Hermann Theodor Reinhard Wurffbain; 1804–1889), preußischer Wasserbauingenieur
 Johann Siegmund Wurffbain (1613–1661), deutscher Ostindien-Reisender
 Johann Paul Wurfbain (1655–1711), deutscher Mediziner